Fairburn (Dakota do Sul)
Fairburn (Geórgia)

Desambiguações de topônimos